El nombre Áyax o Ayante (en griego antiguo Αἴας Aîas: ‘de la Tierra’, gen. Αἴαντος: Aîantos) puede referirse a dos personajes de la mitología griega:

 Áyax el Menor, hijo de Oileo, rey de Lócride.
 Áyax el Grande, hijo de Telamón, rey de Salamina.

Además puede referirse a:

 Áyax, obra de Sófocles, cuya trama se centra en el destino de Áyax el Grande.